Хоботок:

 Хоботок — вырост на переднем конце тела животного.
 Хоботок — хутор в Каменском районе Ростовской области.